Велика награда Сан Марина 1993. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1993. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 25. априла 1993. године.

Класификација 

Формула 1 1993.
Велика награда Сан Марина